День святого Валентина — праздник всех влюблённых, отмечаемый ежегодно 14 февраля.

Художественные произведения 
 «День святого Валентина» — российская комедия 2000 года.
 «День святого Валентина» — американский триллер 2001 года.
 «День Святого Валентина» — американская мелодрама 2010 года.
 «День святого Валентина» — литовская комедия 2013 года.

См. также 
 Валентин (значения)
 Валентинка (значения)
 Святой Валентин — имя нескольких раннехристианских святых мучеников.